Fynn Ranke, né le  à Kiel, est un handballeur Allemand évoluant au poste de pivot.

Liens externes 
 

Handballeur allemand
Naissance en janvier 1993
Naissance à Kiel
Joueur du THW Kiel